El Guamo peut désigner :

Toponymes

El Guamo, une municipalité du département de Bolívar ;
 El Guamo, une municipalité du département de Tolima.

El Guamo : localité de la paroisse civile de Guanape de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Guamo : localité de la paroisse civile de Paso Real de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme